De Italiaanse voetbalclub Hellas Verona speelt sinds 1970 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Hellas Verona

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Statistieken

UEFA Cup 1983/84

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hellas Verona, die in het seizoen 1983/84 onder leiding van trainer-coach Osvaldo Bagnoli uitkwamen in het UEFA Cup-toernooi. De ploeg werd in de tweede ronde uitgeschakeld door het Oostenrijkse Sturm Graz.

Europacup I 1985/86

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hellas Verona, die in het seizoen 1985/86 onder leiding van trainer-coach Osvaldo Bagnoli uitkwamen in het Europacup I-toernooi. De ploeg werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Juventus.

UEFA Cup 1987/88

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hellas Verona, die in het seizoen 1987/88 onder leiding van trainer-coach Osvaldo Bagnoli uitkwamen in het UEFA Cup-toernooi. De ploeg werd in de kwartfinales uitgeschakeld door het Duitse Werder Bremen.

Europese voetbalwedstrijden
Hellas Verona